Le qualificazioni del singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoDubai Tennis Championships  2008 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Agnieszka Radwańska (Qualificata)
 Katarina Srebotnik (Qualificata)
 Anabel Medina Garrigues (Qualificata)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Tathiana Garbin (primo turno)
 Vera Duševina (Qualificata)

 Ai Sugiyama (ultimo turno)
 Assente
 Akiko Morigami (ultimo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)
 Assente
 (primo turno)

Qualificati 

 Agnieszka Radwańska
 Katarina Srebotnik
 Anabel Medina Garrigues

 Ekaterina Makarova
 Aiko Nakamura
 Vera Duševina

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2008
WTA Tour 2008